2 miejscowości na Białorusi (biał. Зьдзітава)
 Zdzitów – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Sporów 
 Zdzitów – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Zdzitów

Zobacz też:
 Ździtowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Żabinka

Linki zewnętrzne